Премия «Магритт» лучшей актрисе второго плана () — одна из кинематографических наград, предоставляется с 2011 года бельгийской Академией Андре Дельво в рамках национальной кинопремии «Магритт» . Присуждается актрисе, которая исполнением роли второго плана сделала значительный вклад в бельгийскую киноиндустрию. Лауреатом первой премии «Магритт» за лучшую роль второго плана в фильме «Нелегал» стала в 2011 году Кристель Корнил.

Победители и номинанты 
Ниже приведен список фильмов, получивших эту премию, а также номинанты.  и жирным шрифтом

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт»  на AlloCiné

Актриса
Награды актрисам